Die Liste der Fahnenträger der luxemburgischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger luxemburgischer Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 

 Olympische Geschichte Luxemburgs

Einzelnachweise 

Luxemburg
Fahnentrager